Dzitryki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Honczary
 Dzitryki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Tarnowszczyzna
 Dzitryki – przystanek kolejowy na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim